Юйцзюлюй:
 Юйцзюлюй Анагуй — одиннадцатый каган жужаней с 520 года по 552 год н. э.
 Юйцзюлюй Датань — третий каган жужаней с 414 года по 429 год н. э.
 Юйцзюлюй Доулунь — седьмой каган жужаней с 485 года по 492 год н. э.
 Юйцзюлюй Маньгэти — седьмой правитель жужаней. Второй сын Дисуюаня. Наследовал западный аймак.
 Юйцзюлюй Мугулюй — предок и основатель государства жужаней, живший примерно в конце III века н. э.
 Юйцзюлюй Пихоуба — шестой правитель жужаней.
 Юйцзюлюй Поломэнь — каган жужаней с 521 года по 524 год н. э.
 Юйцзюлюй Тефа — двенадцатый каган жужаней с 552 года по 553 год н. э.
 Юйцзюлюй Тухэчжэнь — пятый каган жужаней с 444 года по 464 год н. э.
 Юйцзюлюй Ути — четвёртый каган жужаней с 429 года по 444 год н. э.
 Юйцзюлюй Футу — девятый каган жужаней с 506 года по 508 год н. э.
 Юйцзюлюй Хулюй — второй каган жужаней с 410 года по 414 год н. э.
 Юйцзюлюй Хэдохань — восьмой правитель жужаней, сын Маньгэти.
 Юйцзюлюй Чоуну — десятый каган жужаней с 508 года по 520 год н. э.
 Юйцзюлюй Чэлухуэй — второй правитель жужаней.
 Юйцзюлюй Шэлунь — девятый правитель жужаней (394—402) и первый каган с 402 по 410 год.
 Юйцзюлюй Юйчэн — шестой каган жужаней с 464 года по 485 год н. э.